Marušići je lahko:
 Marušići, Buje (Hrvaška)
 Marušići, Omiš (Hrvaška)